El término Moratoria puede referirse a:

moratoria de pago, impago por falta de liquidez o dinero en efectivo, que lleva a un acuerdo de aplazamiento del plazo de pago original de una deuda vencida.
moratoria psicosocial, concepto utilizado por el psicólogo Erik Erikson en su teoría del desarrollo de la identidad.
 Moratoria en la caza de ballenas, acuerdo internacional adoptado en 1986;
 Moratoria nuclear, suspensión temporal del desarrollo de políticas de construcción y puesta en marcha de centrales energéticas de fisión atómica;
 Moratoria de la ONU de la pena de muerte; propuestas para prohibir la pena capital presentadas ante Naciones Unidas;